Francesco Salviati (biskup)
 Francesco Salviati (malarz)